

Patronyme 
Guilló est un patronyme d'origine espagnole ; il se confond avec le patronyme breton Guillo.

Il est porté notamment par :

Classement par ordre alphabétique du prénom
  Eugenio Guilló (1666–1732), peintre espagnol ;
 Paula Guilló (née en 1989), Miss Espagne 2010 ;
  Sergi Guilló (né en 1991), joueur de football espagnol ;
  Vicente Guilló (1647–1698), peintre espagnol.

Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique